Die Panamerikameisterschaft 2022 im Badminton fand vom 26. bis zum 29. April 2022 in San Salvador in El Salvador statt. Es war die 26. Austragung der Titelkämpfe.

Medaillengewinner

Ergebnisse

Herreneinzel

Setzliste
 Brian Yang (Finale)
 Kevin Cordón (Champion)
 Jason Ho-Shue (Viertelfinale)
 Ygor Coelho (Halbfinale)
 Lino Muñoz (3. Runde)
 B. R. Sankeerth (Viertelfinale)
 Luis Armando Montoya Navarro (2. Runde)
 Job Castillo (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste
 Michelle Li (Champion)
 Zhang Beiwen (Finale)
 Iris Wang (Halbfinale)
 Lauren Lam (3. Runde)
 Wen Yu Zhang (Viertelfinale)
 Haramara Gaitan (Viertelfinale)
 Talia Ng (Viertelfinale)
 Nikte Sotomayor (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste
 Aníbal Marroquín / Jonathan Solis (2. Runde)
 Job Castillo / Luis Armando Montoya Navarro (Champions)
 Rubén Castellanos / Christopher Martínez (2. Runde)
 Shae Michael Martin / Gavin Robinson (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Rachel Honderich / Kristen Tsai (Champions)
 Catherine Choi / Josephine Wu (Finale)
 Jaqueline Lima / Sâmia Lima (2. Runde)
 Diana Corleto / Nikte Sotomayor (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste
 Fabrício Farias / Jaqueline Lima (Viertelfinale)
 Jonathan Solis / Diana Corleto (Finale)
 Vinson Chiu / Jennie Gai (Viertelfinale)
 Nicolas Nguyen / Alexandra Mocanu (Viertelfinale)
 Christopher Martínez / Mariana Isabel Paiz Quan (2. Runde)
 Ty Alexander Lindeman / Josephine Wu (Champions)
 Andy Baque / Maria Delia Zambrano (zurückgezogen)
 José Orellana / Daniela Hernández (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Medaillenspiegel

Weblinks
Resultate

2022
Badminton 2022
Badmintonwettbewerb in El Salvador
Sportveranstaltung in San Salvador